Berättelser ur svenska historien kan syfta på två verk, som båda vann vidsträckt spridning under 1800-talet:

 Berättelser ur svenska historien (Fryxell) – ett historiskt bokverk av Anders Fryxell, som utkom i 49 delar 1828-1893
 Berättelser ur svenska historien (Starbäck-Bäckström) – ett bokverk av Carl Georg Starbäck och Per Olof Bäckström, som utkom i 11 delar 1885-1886